Colgan ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Colgan (* 1946), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Chosica
 Charles J. Colgan (1926–2017), US-amerikanischer Manager und Politiker
 Eileen Colgan (1934–2014), irische Schauspielerin
 Jenny Colgan (* 1972), britische Schriftstellerin